Genus har forskellige betydninger inden for forskellige discipliner:

 Genus (biologi) – det samme som slægt (biologi)
 Genus (grammatik) – det samme som grammatisk køn
 Genus (matematik) – begreb der blandt andet bruges til topologisk klassifikation af flader
 Genus (købsret) – artsbestemt genstand; modsat species

Referencer